Айпара — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Айпара — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Айпара — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.